Чот-Хем — топоним (тип: потамоним) в России.

 Чот-Хем — река, Иркутская область, координаты 53°13' с. ш. 99°14' в. д..
 Чот-Хем — река, Республика Бурятия, координаты 53°13' с. ш. 99°14' в. д..
 Чот-Хем — река, Республика Тыва, координаты 53°13' с. ш. 99°14' в. д..

Примечания

См. также